FDM eller fdm har flere betydninger:
 Forenede Danske Motorejere - forening
 FDM Group - virksomhed